Фруадестре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вервен. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02337.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 208 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 156 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 109 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 109 активных жителей работали 94 человека (55 мужчин и 39 женщин), безработных было 15 (5 мужчин и 10 женщин). Среди 47 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Фруадестре 

Коммуны департамента Эна